Dragacz (plaats), plaats in Polen
 Dragacz (gemeente), gemeente in Polen